Aeruginospora — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1908 року.

Класифікація 
До роду Aeruginospora відносять 10 видів:
 Aeruginospora atropuncta
 Aeruginospora dennisiana
 Aeruginospora foetens
 Aeruginospora furfuracea
 Aeruginospora hiemalis
 Aeruginospora hymenocephala
 Aeruginospora microspora
 Aeruginospora paupertina
 Aeruginospora schulzeri
 Aeruginospora singularis

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von; Litschauer, V. 1908. Fragmente zur Mykologie. V. Mitteilung (Nr. 169 bis 181). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 117:985-1032 - P.1012

Роди грибів
Трихоломові